Кам'янський заказник — природний заказник.

 Кам'янський заказник — заказник в Житомирській області.
 Кам'янський заказник — заказник в Луганській області.

Багатозначні топоніми